Kleines Haus steht für folgende Theaterspielstätten:

 in Braunschweig, siehe Staatstheater Braunschweig
 in Delmenhorst, siehe Theater Kleines Haus (Delmenhorst)
 in Dresden, siehe Staatsschauspiel Dresden #Kleines Haus
 in Düsseldorf, siehe Düsseldorfer Schauspielhaus #Kleines Haus
 in Freiburg, siehe Theater Freiburg
 in Gelsenkirchen, siehe Musiktheater im Revier #Das Kleine Haus
 in Karlsruhe, siehe Badisches Staatstheater Karlsruhe
 in Ludwigshafen am Rhein, siehe Prinzregenten-Theater #Prinzenrolle (kleines Haus)
 in Mainz, siehe Staatstheater Mainz #Neubau Kleines Haus und Renovierung Großes Haus
 in Stuttgart, siehe Staatstheater Stuttgart #Kleines Haus

Siehe auch:
 Kleinstes Haus, Kulturdenkmal in Wernigerode